Bagre-papai é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)
 Genidens barbus (Lacépède, 1803), ou Tachysurus upsulonophorus

Desambiguação